Ahmed Al-Bahri () (nascido em 18 de setembro de 1980) é um jogador de futebol saudita que atualmente joga como defensor pelo Al-Nassr.

Carreira 
Ahmed Al-Bahri fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 2006

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Futebolistas do Al-Nassr Football Club
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007